Мутница може бити:

 Мутница (притока Јужне Мораве) (Голема река), река, притока Јужне Мораве
 Мутница (притока Коране), река, притока Коране
 Мутница (Зеница), насеље у општини Зеница, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина
 Горња Мутница, насеље у општини Параћин, Србија
 Доња Мутница, насеље у општини Параћин, Србија